

Села:
 Кочубеївка — Полтавська область, Полтавський район
 Кочубеївка — Харківська область, Харківський район, Дергачівська міська громада
 Кочубеївка — Херсонська область, Бериславський район
 Кочубеївка — Херсонська область, Каховський район
 Кочубеївка — варіативна назва села Кочубіївка, Черкаська область, Уманський район

 Кочубеївка — колишнє село Полтавська область, Новосанжарський район, Галущиногреблянська сільська рада (зняте з обліку)

Залізниця:
 Кочубеївка — залізнична станція Сумської дирекції Південної залізниці